Złoty Potok (deutsch Goldbach) bezeichnet:
 Złoty Potok (Prudnik), ein rechter Zufluss zum Prudnik
 Złoty Potok (Janów), eine Ortschaft in der Gmina Janów – Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Złoty Potok, eine Ortschaft in der Gmina Leśna (dt. Marklissa) – Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Złoty Potok, eine Ortschaft in der Gmina Skąpe (dt. Skampe) – Woiwodschaft Lebus, Polen
 Złoty Potok, der polnische Name der Stadt Solotyj Potik in der Ukraine